LKU kan syfta på:

 LKU – kostnadsfri information och rådgivning i hur man startar och driver kooperativa och sociala företag, se Lokala kooperativa utvecklingscentra 
 LKU–orkestern – Limhamns Kyrkliga Ungdomskrets Musikkår, se Limhamns Brassband
 LKU – IATA-kod för en flygplats i Kenya, se Lake Rudolf Airport